De Wassum is een buurtschap en natuurgebied in de gemeente Venlo, in de Nederlandse provincie Limburg.

Het gebied is van oorsprong een ven in het noordwesten van Blerick, nabij het voormalige kasteel Boerlo, en wordt begrensd door de N556, in de regio ook bekend onder de naam Eindhovenseweg, en de Boekenderstraat. Het ven werd in 1973 drooggelegd doordat de Everlosche beek, die het ven voedde, werd verlegd.

Tevens is de Wassum een woonwijk in de wijk Klingerberg, die tussen 1987 en 1990 werd aangelegd.

Externe link 
 Omschrijving in Venloclopedie

Wijk in Venlo
Buurtschap in Limburg (Nederland)